Jack Draper (cinematograaf), Amerikaans cinematograaf
 Jack Draper (tennisser), Brits tennisser